AUHB ist die Abkürzung für:
 American University Hospital of Beirut
 Auction Highest Bid, das höchste Gebot bei internationalen Auktionen

A. u. H. B. steht für:
 Augsburger und Helvetisches Bekenntnis; siehe Evangelische Kirche A. u. H. B. in Österreich

AUHB